Friedrich Nerlich ist der Name folgender Personen:

 Christian Friedrich Nerlich (1807–1878), deutscher Maler, siehe Friedrich Nerly
 Johann Friedrich Nerlich († nach 1854), deutscher Orgelbauer in Stralsund